

Astronomia
 783 Nora – asteroide scoperto nel 1914

Cinema
 Nora – film del 1923 diretto da Berthold Viertel
 Nora – film del 1944 diretto da Harald Braun
 Nora – film del 1967 diretto da Mahmoud Zulfikar
 Nora – film del 2000 diretto da Pat Murphy

Geografia
Eritrea
 Nora – isola dell'arcipelago delle Dahlak
Italia
 Nora – torrente, affluente del fiume Pescara
 Nora – antica città situata sulla costa meridionale della Sardegna. Di fondazione fenicia, era la capitale del popolo dei Noritani
 Carpineto della Nora – comune della provincia di Pescara
Stati Uniti d'America
 Nora – villaggio della Contea di Jo Daviess, Illinois
 Nora – villaggio della Contea di Nuckolls, Nebraska
Svezia
 Nora – città svedese, capoluogo dell'omonimo comune
 Nora – comune svedese, capoluogo della contea di Örebro
Russia
 Nora – fiume della Russia siberiana

Musica
 NORA – gruppo musicale hardcore punk statunitense

Onomastica
 Nora – nome proprio di persona femminile